

História 
Paula da Bélgica — rainha dos Belgas (em francês e neerlandês Paola)

Geografia 
Paola (Itália) — cidade da província de Cosenza, região Calábria, Itália
Paola (Kansas) — cidade do estado do Kansas, Estados Unidos
Paola (Malta) — povoado de Malta

Desambiguações de antropônimos